Горельский — название населённых пунктов в России:

 Горельский — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Горельский — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Горельский сельсовет
 Горельский лесхоз
 Горельск